Der 170 Meter hohe DVB-T-Sendeturm Leipzig ist ein Schornstein. Der Turm gehörte bis 1996 zu dem zu diesem Zeitpunkt stillgelegten Heizkraftwerk Süd der Leipziger Stadtwerke. Von Juli bis September 2005 wurde er zum Antennenträger umgebaut und bekam am 1. Oktober durch einen Schwerlasthubschrauber einen 20 Meter hohen Antennenmast aufgesetzt. Im Unterschied zu anderen antennentragenden Schornsteinen ist durch den Umbau eine weitere Nutzung als Kamin ausgeschlossen. In Leipzig und Umgebung konnte die Rundstrahlantenne rund zwei Millionen potenzielle Nutzer mit digitalem Antennenfernsehen versorgen.
Vom DVB-T-Sendeturm Leipzig wurde auch der DAB+ Multiplex Digitalradio Deutschland sowie der Multiplex Sachsen 9A (jeweils mit 10 kW) ausgestrahlt.

Auf der unteren Bühne des Schornsteins ist eine Mobilfunkanlage installiert.

Nachdem der derzeitige Pächter, die Deutsche Funkturm GmbH, in unmittelbarer Nähe inzwischen den neuen Funkturm in Betrieb genommen hat, wurde der Antennenmast am 29. Juni 2016 per Hubschrauber demontiert.

Weblinks

Einzelnachweise 

Turm in Leipzig
Schornstein
Bauwerk in Leipzig
Sendeturm Leipzig
Bauteil (Architektur) in Europa
Bauteil (Architektur) in Deutschland